Zorro — personagem de ficção criado pelo escritor norte-americano Johnston McCulley
Lone Ranger — personagem de ficção frequentemente confundido com o Zorro
Zorro nos quadrinhos — sobre o personagem em histórias em quadrinhos
Raposa (ou zorra) — animal mamífero canídeo
 Alopias vulpinus
 Zorro-olho-grande

Livros 
The Curse of Capistrano (A Marca do Zorro) — romance de Johnston McCulley publicado em 1919

Filmes 
A Marca do Zorro (1920) — mudo, com Douglas Fairbanks
 The Bold Caballero (A Marca do Zorro) - de 1936, com Robert Livingston
A Marca do Zorro — de 1940, com Tyrone Power
 The Lone Ranger (filme de 1956) ou "Zorro, o Cavaleiro Solitário" — baseado na série de rádio The Lone Ranger
The Mark of Zorro (1974) -  para TV, com Frank Langella
The Mask of Zorro (A Máscara do Zorro) — 1998, com Antonio Banderas
The Legend of Zorro (A Lenda do Zorro) — de 2005, com Antonio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones

Seriados 
Zorro Rides Again — de 1937, em 12 capítulos
Zorro's Fighting Legion — 1939, em 12 capítulos
 Zorro's Black Whip - 1944, em 12 capítulos

Programas de televisão 
 As Aventuras do Zorro, o Cavaleiro Solitário, de 1949 a 1957, baseada na série de rádio The Lone Ranger
Zorro (série de televisão de 1957) — da Disney
The New Adventures of Zorro (As Novas Aventuras do Zorro) — de 1981
Zorro (série de televisão de 1990) — produzida pela New World Television, The Family Channel e Zorro Productions

Kaiketsu Zorro — desenho animado japonês sobre o Zorro
Zorro, la espada y la rosa (Zorro: A Espada e a Rosa) — telenovela colombiana

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão